Mchitarjan ist der Familienname folgender Personen:

 Hamlet Mchitarjan (1962–1996), armenischer Fußballspieler
 Henrich Mchitarjan (* 1989), armenischer Fußballspieler
 Irina Mchitarjan (* 1971), russische Erziehungswissenschaftlerin